«Рейс Париж — Монте-Карло» (, 1905) — французский короткометражный художественный фильм Жоржа Мельеса.

Сюжет 
Бельгийский король Леопольд был знаменит на парижских бульварах тем, что у него была связь с парижской танцовщицей Клео де Мерод, и ещё бесчисленными автомобильными катастрофами.

Машину ведёт актёр играющий бельгийского короля Леопольда II. Он покупает новый автомобиль и давит полицейского сержанта, сплющив его, как лист бумаги. Затем он надувает его насосом и едет на площадь Оперы, где его приветствует труппа «Фоли-Бержер».
Далее машина короля взбирается на Альпы (макет), разрезает на куски таможенного чиновника, приезжает на Лазурный Берег и давит продавца апельсинов, поезд, стол и въезжает в Монте-Карло.

Художественные особенности

В ролях

Интересные факты 
 Фильм Мельеса «Автопробег «Париж — Нью-Йорк»» во многом повторяет «Рейс Париж-Монте-Карло».

Источники

См. также 
 Путешествие на Луну (фильм, 1902)
 Большое ограбление поезда (фильм, 1903)
 Жизнь американского пожарного (фильм, 1902)

Приключенческие фильмы Франции
Короткометражные фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Фантастические фильмы Франции
Чёрно-белые фильмы Франции
Фильмы Жоржа Мельеса
Фильмы Франции 1905 года